Bulgakov je priimek več oseb:
 Mihail Afanasjevič Bulgakov (1891-1940), ruski pisatelj, dramatik in prevajalec;
 Sergej Nikolajevič Bulgakov (1871-1944), teolog ruske pravoslavne cerkve, filozof in ekonomist.